Пахицефалозавриды () — семейство птицетазовых динозавров, обитавших на протяжении позднемеловой эпохи (сантон—маастрихт; 86—66 млн лет назад) на территориях нынешних Азии и Северной Америки.  

Представляют собой группу, как правило, небольших двуногих (по способу передвижения) растительноядных, либо всеядных, форм. Характеризуются лобными и теменными костями, которые сливаются в утолщённый купол черепа. Купол часто украшен по боковому и заднему краям округлыми костными выступами или острыми шипами. Из-за своей прочной природы купола намного легче сохраняются в летописи окаменелостей по сравнению с тонким посткраниальным скелетом. В результате многие исследования этих животных были сосредоточены на форме и функции купола. 

Введено в систематику в 1945 году Чарльзом Штернбергом. На 2016 год описано по меньшей мере 14 видов.

Описание 
Характерная особенность динозавров этого семейства — куполообразный черепной свод (в отличие от плоской крыши черепа ранних пахицефалозавров), а также костные выступы и шипы, своеобразным венчиком окаймлявшие головной нарост. Предположительно, прочный череп обеспечивал защиту от сотрясений мозга при столкновении лоб в лоб (либо же боковой их частью) во время битв за самку, как это делают ныне живущие бараны и козлы. При ударе головой тело динозавра занимало горизонтальное положение, благодаря чему сила удара гасилась толстыми костями шеи, плеч и спины. При этом в удар вкладывалась вся масса тела.  Однако некоторые палеонтологи утверждают, что удар головами у пахицефалозаврид маловероятен. По их мнению столкновение головами могло привести к серьезным переломам шейных позвонков. Другие гипотезы предполагаюи, что нарост мог служить для защиты от хищников. Или же он был всего лишь украшением для распознавания представителей своего вида, а также внешним атрибутом, говорящим о половозрелости. Некоторые учёные полагают, что у самцов пахицефалозавра головы могли быть окрашены более ярко для привлечения особей противоположного пола в период спаривания. 

Никаких надвисочных отверстий (англ. supratemporal) черепа у пахицефалозаврид не обнаружено, в сравнении с примитивными пахицефалозаврами. Зубы стегоцераса были похожи на зубы примитивных пахицефалозавров и указывают на растительноядность группы. 

Полного скелета пахицефалозаврид не известно, но скелет стегоцераса, указывает на то, что пахицефалозавриды обладали многими чертами, которые их связывают с орнитоподами. Это подразумевает под собой, что у представителей семейства были гораздо более длинные задние конечности, чем передние, и длинный хвост с позвонками, плотно соединенными окостеневшими сухожилиями. Именно такие особенности долгое время оправдывали включение пахицефалозаврид в состав орнитопод. Некоторые палеонтологи отвергают очевидное сходство цератопсов и пахицефалозавров и рассматривают пахицефалозавров как специализированные позднемеловые производных орнитопод. 

Несмотря на относительное отсутствие сохранившихся посткраниев (часть скелета за исключением черепа), несколько скелетов пахицефалозавров демонстрируют уникальную морфологию. Задние конечности удивительно толстые по сравнению с другими небольшими двуногими птицетазовыми, а туловище и тазовая область сравнительно широкие, что по мнению учёных обеспечивало дополнительную устойчивость во время спора самцов. Тазовый пояс имеет медиально выступающий язычок от дорсального края подвздошной кости и сильно редуцированную лобковую кость, которая почти полностью исключена из вертлужной впадины. Пре- и постзигапофизы спинных позвонков сочленяются в двойные гребнеобразные структуры, которые обеспечивают жёсткость позвоночника. Это могло позволить пахицефалозаврам сохранять прямое осевое положение при ударах головой, ограничивая травмы, вызванные случайным сгибанием или изгибанием позвоночника. Основание хвоста также широкое и окружено сетчатой структурой (англ. caudal basket) миорабдоидных окостенений. Пахицефалозавры — единственные динозавры, обладающие данной структурой. Было высказано предположение, что это обеспечивало «трехопорную стойку» во время схваток между самцами.

Эволюция 
В настоящее время одним из самых ранних из известных пахицефалозаврид считается Amtocephale gobiensis, живший примерно 100,5—89,8 млн лет назад (в зависимости от точного возраста формации) на территории нынешней Монголии. Пахицефалозавриды подверглись ограниченной диверсификации и мигрировали в Северную Америку, где в конце мелового периода присутствовало несколько таксонов. Более разнообразная группа эволюционно высокоразвитых пахицефалозаврид обитала в Северной Америке, на территории от нынешней провинции Альберта в Канаде до штата Техас в США. В Северной Америке пахицефалозавриды существовали почти до конца мелового периода. Были одними из последних динозавров вплоть до их полного вымирания в конце мезозойской эры (мел-палеогеновое вымирание).

История изучения 
Первые находки данного семейства были сделаны в начале XX века, однако только начиная с 2000-х годов к ним был прикован особый интерес в таксономии, филогенетической систематике, биостратиграфии и палеобиогеографии среди учёных.

Как правило, представлены в основном окаменелостями их окостеневших черепов, особенно лобных и теменных костей.

Несколько пахицефалозаврид были зарегистрированы в Азии. Они включают в себя: Amtocephale gobiensis, Goyocephale lattimorei, Homalocephale calathocercos, Prenocephalocephale prenes и Tylocephale gilmorei из Монголии; Heishanosaurus pachycephalus, «Troodon» bexelli, Micropachycephalosaurus hongtuyanensis и Wannanosaurus yansiensis из Китая.

Классификация 
Wannanosaurus yansiensis считался «пахицефалозавром» на основе 10 синапоморфий (Батлер и Ци, 2009 год), но Салливан (2006 год) считает его пахицефалозавридом incertae sedis. Wannanosaurus yansiensis в настоящее время рассматривается как несовершеннолетняя особь (Sullivan, 2006; Батлер и Ци, 2009).

Проблематичные таксоны Heishanosaurus pachycephalus и «Stegoceras» = («Troodon») bexelli оба рассматриваются Салливаном (2006) как nomen dubium, потому что первый является неполноописаным анкилозавридом, а последний базируется на неполных останках лобно-теменной кости. Оба образца голотипов пропали без вести и считаются утерянными окончательно (Sullivan, 2006).

Таксономия 
Инфраотряд Пахицефалозавры (Pachycephalosauria)
 Wannanosaurus
 Семейство Пахицефалозавриды (Pachycephalosauridae)
 Alaskacephale
 Amtocephale
 Colepiocephale
 Goyocephale
 Hanssuesia
 Homalocephale
 Prenocephale
 Stegoceras
 Texacephale
 Tylocephale
 Триба Pachycephalosaurini
 Dracorex
 Pachycephalosaurus
 Stygimoloch
 Nomen dubium
 Gravitholus
 Ferganocephale
 Heishansaurus
 Sinocephale

Кладограмма 
Кладограмма по филогенетическому анализу Д. К. Эванса и соавторов (2013):

Примечания

Литература 
 Benton, Michael J. (2004). Vertebrate Palaeontology, Third Edition. Blackwell Publishing, 472 pp.
 Carpenter, Kenneth (1997). «Agonistic behavior in pachycephalosaurs (Ornithischia:Dinosauria): a new look at head-butting behavior» (pdf). Contributions to Geology 32 (1): 19-25. https://web.archive.org/web/20070927214606/https://scientists.dmns.org/sites/kencarpenter/PDFs%20of%20publications/pachy%20head%20butting.pdf.
 Erik Stokstad, «SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY MEETING: Did Horny Young Dinosaurs Cause Illusion of Separate Species?», Science Vol. 18, 23 Nov. 2007, p. 1236; http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5854/1236
 Longrich, N.R., Sankey, J. and Tanke, D. (2010). «Texacephale langstoni, a new genus of pachycephalosaurid (Dinosauria: Ornithischia) from the upper Campanian Aguja Formation, southern Texas, USA.» Cretaceous Research, . doi:10.1016/j.cretres.2009.12.002
 Maryańska, T. and Osmólska, H. (1974). «Pachycephalosauria, a new suborder of ornithischian dinosaurs». Palaeontologica Polonica, 30: 45-102.
 Sereno, P.C., 1986. Phylogeny of the bird-hipped dinosaurs (Order Ornithischia). National Geographic Research 2: 234—256.
 Sullivan, R.M. (2006). «A taxonomic review of the Pachycephalosauridae (Dinosauria: Ornithischia)». New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 35: 347—365.
 Williamson, T.E. and Carr, T.D. (2002). «A new genus of derived pachycephalosaurian from western North America.» Journal of Vertebrate Paleontology, 22(4): 779—801.

Ссылки 
 Пахицефалозавр на сайте Динопедия.
 Extreme Cranial Ontogeny in the Upper Cretaceous Dinosaur Pachycephalosaurus (англ.)

Пахицефалозавры
†
Динозавры мелового периода